

Fumetti 
Diabolik – personaggio dei fumetti ideato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani

Cinema 
Diabolik – film del 1968 diretto da Mario Bava
Diabolik – film del 2021 diretto da Manetti Bros.

Musica 

 Diabolik - brano musicale inciso da Betty Curtis nel 1966

Televisione 
Diabolik – serie televisiva animata tratto dall'omonimo fumetto